Неклю́дово — название населённых пунктов в России:

 Неклюдово — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Неклюдово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Неклюдово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Неклюдово — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Неклюдово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
Неклюдово — бывший посёлок городского типа, с 2004 года район города Бор Нижегородской области.
 Неклюдово — село в Шемышейском районе Пензенской области.
 Неклюдово — село в Дубёнском районе Мордовии.
 Неклюдово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Неклюдово — село в Камышлинском районе Самарской области.
 Неклюдово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Неклюдово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Неклюдово — село в Инзенском районе Ульяновской области.